Roger Federer era il detentore del titolo da tre anni ma è stato sconfitto in semifinale da Alexander Zverev.

In finale Florian Mayer ha sconfitto Zverev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

  Roger Federer (semifinale)
  Kei Nishikori (secondo turno, ritirato)
  Dominic Thiem (semifinale)
  Tomáš Berdych (primo turno)

 David Goffin (quarti di finale)
 David Ferrer (primo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale, ritirato)

Qualificati 

  Benjamin Becker (secondo turno, ritirato)
  Ernests Gulbis (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
 Yūichi Sugita (secondo turno)

Wildcard 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)

 Jan-Lennard Struff (primo turno)
 Alexander Zverev (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2016
ATP World Tour 2016